Osoby o tym nazwisku:
 Jan Dołmat Isajkowski – polski urzędnik
 Jan Dołmat Isajkowski – polski urzędnik
 Franciszek Dołmat Isajkowski – katolicki duchowny i urzędnik
 Piotr Karol Dołmat Isajkowski – polski urzędnik, poseł na sejm
 Samuel Dołmat Isajkowski – polski urzędnik